De meeste parlementaire instellingen hebben een commissie voor Buitenlandse Zaken; onder meer de volgende:
 Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (Nederland)
 Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken (Verenigde Staten)
 Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement